Булдаев, Сергей Николаевич
 Булдаев, Владимир Романович